Міжзональний турнір 1952 — один з етапів шахових змагань на першість світу (цикл 1951–1954 років). Проходив у Сальтшебадені й Стокгольмі (Швеція) із 14 вересня до 21 жовтня 1952 року. У ньому взяли участь 22 шахісти (Х. Болбочан вибув через хворобу після 2-го туру).

До участі були допущені переможці зональних турнірів: від 1-ї, 2-ї та 4-ї (19-й чемпіонат СРСР) зон — по п'ять шахістів, від 5-ї та 8-ї — по два, від 3-ї, 6-ї, 7-ї та 9-ї — по одному. До кандидатського списку було включено Г. Пильника (замість представника США, який не прибув) і Г. Штальберга (замість померлого Яна Фолтиса).

П'ятеро переможців вибороли право участі в турнірі претендентів 1953 (5-е місце за коефіцієнтом Берґера посів Ю. Авербах). Згодом до турніру претендентів були включені ще троє шахістів, які поділили з Ю. Авербахом 5-8-е місця.

Турнірна таблиця

Література 
 Шахи: Енциклопедичний словник//Гол. ред. А. Є. Карпов. — М.:Рад.енциклопедія, 1990. — С. 72. — 624 с. — 100 000 прим. — ISBN 5-85270-005-3.

Посилання 
  Партії на сайті pgnmentor.com

Міжзональні турніри
1952 у шахах